Lindsell ist der Name folgender Personen:

 Augustine Lindsell († 1634), britischer Bischof
 Harold Lindsell (1913–1998), US-amerikanischer Prediger und Autor
 Stuart Lindsell (1892–1969), britischer Schauspieler
 Wilfrid Gordon Lindsell (1883–1973), britischer Offizier